Макмегон; Макмагон

 Брігітт Макмегон (* 1967) — швейцарська тріатлоністка. Перша олімпійська чемпіонка з тріатлону.
 Сенді Макмегон (1870—1916) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника, насамперед, за клуб «Селтік», а також національну збірну Шотландії. Чотириразовий чемпіон Шотландії. Триразовий володар Кубка Шотландії.
 Стів Макмагон (* 1961) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Триразовий чемпіон Англії, дворазовий володар Кубка Англії, чотириразовий володар Суперкубка Англії.

Див. також 
 Макмагон — стадіон в канадському місті Калгарі.
 Макмен